La Paz pode referir-se a:

Cidades 
 La Paz, a maior cidade da Bolívia, capital do departamento de mesmo nome
 La Paz (Paraguai), uma cidade no Paraguai
 La Paz (México), Capital do estado de Baja California Sur, no México
 San Antonio La Paz, município guatemalteco do departamento de El Progreso

Unidades Administrativas

La Paz (departamento de Catamarca)
 La Paz (departamento de Entre Ríos)
 La Paz (departamento de Mendoza)
 La Paz (município de Entre Ríos)

La Paz (departamento da Bolívia)

San Pedro de la Paz

La Paz (Cesar)
 Robles La Paz

La Paz (departamento de El Salvador)

La Paz (Filipinas), cidade da província de Abra
 La Paz (Agusan do Sul), cidade da província de Agusan do Sul

Ciudad de la Paz, futura capital da Guiné Equatorial em construção

La Paz (departamento de Honduras)

La Paz (Uruguai)

Bairros 
 La Paz (bairro de Madrid), um bairro de Madrid, em Espanha

Clubes de futebol 
 La Paz Fútbol Club, clube de futebol boliviano

Desambiguações de topônimos